Leather Jackets peut désigner :

 Leather Jackets, vingtième album d’Elton John sorti le 15 octobre 1986 ;
 , film américain de Lee Drysdale sorti en 1992.